Мужавамария — фамилия. Известные носители:

 Мужавамария, Жанна д’Арк (род. 1970) — руандийский политик.
 Мужавамария, Моника (род. 1955) — руандийская правозащитница.